Phil IJzerdraad (Lucky Luke), een album uit de stripreeks Lucky Luke
 de artiestennaam van Fil Van der Auwera, basgistarist van o.a. Nacht und Nebel